Раковник се може односити на:

 Раковник (Медводе), насељно место у општини Медводе, Република Словенија
 Раковник (Шентјернеј), насељно место у општини Шентјернеј, Република Словенија
 Раковник при Шентруперту, насељно место у општини Шентруперт, Република Словенија
 Раковник при Бирчни Васи, насељно место у општини Ново Место, Република Словенија